

Сандовал — селище, штат Іллінойс
 Сандовал — переписна місцевість, штат Техас